Neumann-Spallart kann sich beziehen auf:

 Neumann-Spallart (Adelsgeschlecht), österreichische Familie mährischer Herkunft
 Joseph Franz von Neumann-Spallart (1797–1880), Gewerbefachmann, Jurist
 Julius von Neumann-Spallart (1831–1896), General
 Franz Xaver von Neumann-Spallart (1837–1888), Volkswirt und Statistiker
 Anatol von Neumann-Spallart (1872–1914), Offizier
 Gabrielle von Neumann-Spallart (1851–1930), Komponistin
 Max Georg von (Neumann-) Spallart,  Komponist